Luiz Felipe Elizeu Mendes Ribeiro (Santa Rita do Sapucaí, ) é um basquetebolista brasileiro, que disputa o NBB pelo Solar/Basquete Cearense.

Biografia 
Felipe Ribeiro como é conhecido começou a jogar muito tarde basquete já na cidade de Campinas no interior de São Paulo onde teve pouco sucesso, depois de inúmeros testes em outras cidades do interior foi na faculdade onde apareceram as oportunidades onde conseguiu jogar pela primeiras vez já na categoria adulta foi na cidade de Joao Pessoa PB , depois passando pelo Sport Club do Recife e Campina Grande.

Sem chamar a atenção de qualquer equipe do sul pais voltou aos estudos na faculdade Unip que treinava no club esperia da capital paulista no mesmo ano teve uma oportunidade de jogar seu primeiro campeonato paulista onde teve um rendimento muito bom sendo indicado a revelação do campeonato no mesmo , o que despertou o interesse do técnico Jorge Guerra conhecido como "Guerrinha", contratado pelo Bauru Basquete disputou seu primeiro Campeonato Brasileiro Adulto já com 23 anos .

Depois passou por , COC/Ribeirão Preto, Rio Claro, Franca, Paulistano, Sky/Basquete Cearense e sua equipe atual Sky/Pinheiros.

Formação Escolar

Ensino Fundamental -  Liceu Salesiano de Campinas

Ensino Médio– Colégio ADN

Ensino Superior – UMC universidade de Mogi das Cruzes

Pós Graduação – FGV  MBA em Gestão Empresarial

Histórico do atleta
1999
Campeão Paulista Universitário – faculdades Campos Salles
Vice Campeão Brasileiro Universitário – faculdades Campos Salles
 Campeão Pernambucano – Sport club Recife
 Campeão da copa Nordeste – Sport Club Recife
 Vice-Campeão jogos regionais do interior de São Paulo – Itapetininga SP

2000
Bi campeão Pernambucano – Spot Club Recife
Vice campeão da Copa Nordeste – AABB Campina Grande PB
Vice Campeão da Copa do Brasil – Sport Club Recife

2001
Tri campeão Pernambucano – Universo PE
Vice campeão da copa Nordeste – Universo PE

2002
Campeão dos jogos regionais do interior - Paulinia SP
Campeão Brasileiro universitário – Faculade San’t ana
Convocação pra seleção Brasileira Universitária
Torneio “encestando una sorrisa”  Santiago Chile

2003
Campeão Brasileiro universitário – UNIP SP
Vice-campeão dos Abertos do interior-Bauru SP
Vice campeão Paulista adulto Corinthians/Mogi SP

2004
3º colocado na liga nacional Corinthians/Mogi SP
Tetra campeão Paulista adulto COC/Ribeirão Preto SP
Campeão Jogos Abertos do interior COC/Ribeirão Preto SP

2005
3º colocado na liga nacional COC / Ribeirão Preto SP
Campeão Universitário Brasileiro UNIP SP
Convocação pra seleção Brasileira Universitária
University Izmir Turquia
4º colocado paulista Rio Claro - SP

2006
3º colocado na liga nacional Rio Claro SP
5º colocado na liga sul americana Rio Claro SP
Convocação para seleção brasileira adulta
Campeão sul americano de seleções Caracas Venezuela
3º colocado paulista adulto Rio Claro SP

2007
4º colocado na liga nacional Franca SP
Campeão dos jogos abertos do interior de São Paulo Franca SP
Campeão Paulista adulto Franca Basquete - SP

2008
Campeão da super copa Brasil Franca Basquete SP
Campeão da Copa Ouro Franca Basquete SP
Campeão dos jogos abertos do interior Franca Basquete SP
Vice campeão Paulista Franca Basquete SP
Convocação para seleção Brasileira

2009
3º colocado no NBB Franca Basquete SP
Campeão da copa EPTV Club Atlhetico Paulistano
Vice campeão Paulista Club Atlhetico Paulistano
Convocação pra seleção brasileira

2010
Disputou o 2º NBB
Torneio de Leon Mexico

2011
Disputa do 3º NBB
Campeao mundial militar
Melhor lateral do Mundial

2012
Disputa do torneio Inter-ligas
Disputa do do NBB4
Melhor ala-pivo de São Paulo

2012 – 2013
Campeao do torneio internacional na China
Disputa do NBB 5
Eleito o jogador mais eficiente do campeonato
Selecionado para o time dos sonhos do campeonato.

2014-2015
Disputa do NBB 6
Disputa do NBB 7
Sky/Pinheiros
Disputa do NBB 8
Solar/Basquete Cearense
Campeão Militar dos jogos da união França 

2015-2016 
Disputa mundial militar na Coreia do Sul
Disputa NBB 9

2016-2017
Disputa torneio internacional na China 
Disputa Nbb 10

2017-2018
Disputa Nbb 10 
Recebe homenagem por participar de todos os Nbb seguidos

Ver também
NBB

Basquetebolistas de Minas Gerais
Naturais de Santa Rita do Sapucaí
Basquetebolistas do Sport Club Corinthians Paulista